Aliud ( ‚etwas anderes‘) steht für:

 Aliud (Recht), einen Rechtsbegriff
 Aliud (Spanien) einen spanischen Ort
 Aliud Pharma, ein deutsches Pharmaunternehmen